

Onomastica

 Cayetano – forma spagnola del nome proprio di persona italiano maschile Gaetano

Persone
 Alan Peter Cayetano (1970) – politico filippino
 Ángel Cayetano (1991) – calciatore uruguaiano
 Ben Cayetano (1939) – politico statunitense

Pagine correlate
 San Cayetano